Pogonus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1821. Pogonus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Pogonus